Vitori ima više značenja:
 Vitori (Kuneo)
 Vitori (Verona)